Spethmann ist der Familienname folgender Personen

 Albert Spethmann (1894–1986), deutscher Landschafts-, Genre- und Porträtmaler
 Dieter Spethmann (1926–2016), deutscher Manager
 Hans Spethmann (1885–1957), deutscher Geograph
 Laurens Spethmann (1930–2021), deutscher Unternehmer
 Richard Spethmann (1891–1960), deutscher Theaterschauspieler, -leiter und niederdeutscher Schriftsteller
 Viviane Spethmann (* 1967), deutsche Landespolitikerin in Hamburg
 Wilhelm Spethmann (1861–1926), deutscher Druckereibesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

und folgender Unternehmen:

 Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann, Seevetal
 Laurens Spethmann Holding, Holding im Lebensmittelbereich, Seevetal